19. Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim na Dystansach 2019 odbywały się w dniach 7-10 lutego 2019 r. Areną zmagań była Max Aicher Arena mieszcząca się w Inzell w Niemczech.

Harmonogram

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Program i wyniki na stronie ISU

Przypisy 

2019 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach
Sport w Inzell
2019 w Niemczech